Název Částkovice má více sídel:
 Částkovice (Hostětice), část obce Hostětice v okrese Jihlava
 Částkovice (Nová Cerekev), část obce Nová Cerekev v okrese Pelhřimov

Externí odkazy